Akershus peut désigner :
 le comté d'Akershus, comté de Norvège ;
 la citadelle d'Akershus, citadelle située à Oslo.